1988 Голяма награда на Канада е 20-о за Голямата награда на Канада и пети кръг от сезон 1988 във Формула 1, провежда се на 12 юни 1988 година на пистата Жил Вилньов, Монреал в Канада.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Канада
1988 година в Канада